Droniajewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Droniajewo – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Droniajewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Droniajewskij – chutor w obwodzie kurskim

Strony ujednoznaczniające